Мазе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Савердён. Округ коммуны — Памье.

Код INSEE коммуны — 09185.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3413 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1915 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1441 были экономически активными, 474 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 1441 активных работали 1278 человек (667 мужчин и 611 женщин), безработных было 163 (67 мужчин и 96 женщин). Среди 474 неактивных 117 человек были учащимися или студентами, 177 — пенсионерами, 180 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж
Бастиды Средневековья